

Patronyme 
Gourov (masculin ; ) ou Gourova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexander Gourov (1945-2021), homme politique russe ;
 Elena Gourova (1972-), gymnaste artistique soviétique.
 Kirill Gourov (1918-1994), physicien russe.
 Maxim Gourov (1979-), coureur cycliste kazakh.
 Viktoria Gourova (1982-), athlète russe spécialiste du triple saut.

Pseudonyme 

 Léon Trotsky : Gourov est le pseudonyme que prend Trotsky au moment de l'Opposition de gauche au stalinisme dans les années 1930, ce surnom deviendra d'ailleurs un sobriquet "Gourov s'est gouré" dirons les critiques marxistes des pronostics révolutionnaires erronés du Trotsky de ces années-là.

Patronyme russe